Рудрадаман — мужское имя. Известные носители:

Правители в древнеиндийском государстве Западных Кшатрапов 
 Рудрадаман I — правил во первой половине II века.
 Рудрадаман II — правил в первой половине IV века.